Humanização é o termo utilizado para descrever a aquisição ou assimilação de características humanas positivas por uma pessoa ou grupo de pessoas.

Ver também
 Evolucionismo Social
 Qualidade de vida
 Humanidade
 Preconceito
 Intolerância
 Amizade

Humanos
Filosofia